2 miejscowości w Polsce:
 Różewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Różewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz